Game Over () — обозначение проигрыша или выигрыша в компьютерных играх. Также может обозначать:

 Game Over — нехудожественная книга журналиста Дэвида Шеффа.
 Game Over — одно из неформальных прозвищ волейболистки Екатерины Гамовой.
 «Game Over» — название 59-й серии мультсериала «Маша и Медведь».
 Game Over — студийный альбом группы Nuclear Assault, вышедший в 1986 году.
 Game Over — студийный альбом группы U.D.O., вышедший в 2021 году.

См. также 
 Геймовер
 Игра окончена (фильм)
 Конец игры